Magnone ima više značenja:
 Magnone, Bergamo
 Magnone, Savona